Les Trois Glorieuses (Trzy dni chwały) – Rewolucja lipcowa we Francji (1830)
 Les Trois Glorieuses (Trzy dni chwały) – Rewolucja sierpniowa w Republice Konga (1963)
 Les Trois Glorieuses (Trzy dni chwały) – hymn państwowy Ludowej Republiki Konga w latach 1970-1991.